Премия «Магритт» за лучший фильм () — одна из основных кинематографических наград, которая вручается бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается лучшему фильму Бельгии или общего с другими странами производства, начиная с первой церемонии в 2011 году. Лауреатом первой премии «Магритт» за лучший фильм стала лента «Господин Никто» режиссёра Жако Ван Дормеля.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Ф